Die Saison 2010/11 ist die zweite Austragung des internationalen Eishockey-Wettbewerbes der Slohokej Liga und wird mit insgesamt elf Mannschaften ausgetragen. Titelverteidiger war der HDK Stavbar Maribor, der jedoch im Halbfinale ausschied und sich mit Rang drei begnügen musste. Neuer Meister wurde der serbische Club HK Partizan Belgrad.

Teilnehmerfeld und Modus 
Wie bei der erstmaligen Austragung im Vorjahr nehmen Mannschaften aus vier Staaten an der Liga teil. Mit KHL Medveščak Zagreb und KHL Mladost Zagreb bleiben die beiden kroatischen Vertreter der Liga treu. Aus Serbien stammt der HK Partizan Belgrad. Die österreichische Erstligist EC Graz 99ers tritt erneut mit einem Farmteam in der Liga an. Neu hinzu kommt mit dem HDD Bled eine zweite Mannschaft aus der slowenischen Stadt Bled. Die Meisterschaft begann am 11. September 2010.

Im Anschluss an die Slohokej Liga werden wie im Vorjahr die nationalen Meisterschaften ausgetragen.

Teilnehmende Mannschaften 
  HK Triglav  
  HD mladi Jesenice
  HDK Stavbar Maribor
  HK Partizan Belgrad 
  HK Olimpija
  HK MK Bled 
  HK Slavija Ljubljana
  EC Graz 99ers (Farmteam)
  Team Zagreb (Spielgemeinschaft KHL Mladost Zagreb, KHL Zagreb und KHL Medveščak Zagreb)
  HDD Bled

Grunddurchgang 
Das letzte Spiel zwischen dem HK Partizan Belgrad und dem HK MK Bled wurde nicht mehr ausgetragen, jedoch hätte das Ergebnis des Spiels keinen Einfluss auf den Tabellenstand mehr gehabt.

Tabelle

Statistiken

Playoffs

Viertelfinale 
 HK Olimpija (1) – HDD Bled (8): 2:0 (8:4, 7:3)
 HK Partizan Belgrad (2) – EC Graz 99ers II (7): 2:0 (5:0, 5:1)
 HDK Stavbar Maribor (3) – HD mladi Jesenice (6): 1:0 (1:1, 3:1)
 HK Triglav (4) – Team Zagreb (5): 0:2 (2:3, 2:3)

Halbfinale 
 HK Olimpija (1) – Team Zagreb (5): 2:0 (10:0, 7:4)
 HK Partizan Belgrad (2) – HDK Stavbar Maribor (3): 2:0 (7:1, 2:0)

Spiel um Platz 3 
 HDK Stavbar Maribor (3) – Team Zagreb (5): 2:0 (4:2, 3:1)

Finale 
 HK Olimpija (1) –  HK Partizan Belgrad (2): 1:3 (3:2 n. V., 2:10, 4:7, 0:4)

Statistiken 
Beste Scorer

Beste Torhüter

Saison der Slohokej Liga
Eishockeysaison 2010/11